Dyson může být:

 Dyson (společnost) – britská technologická společnost

příjmení
 Esther Dysonová (* 1951) – americká komentátorka a podnikatelka
 Frank Dyson (1868–1939) – anglický astronom
 Freeman Dyson (1923–2020) – britský teoretický fyzik a matematik
 James Dyson (* 1947) – britský vynálezce, průmyslový návrhář a zakladatel společnosti Dyson